CA-45 steht für:

 USS Wichita (CA-45), US-amerikanischer Schwerer Kreuzer

Ca.45 steht für:

 Caproni Ca.45, italienisches Bombenflugzeug für die französischen Streitkräfte, siehe Caproni Ca.5 #Varianten